Рута має кілька значень:

 Рута  — рід рослин родини рутових, одним з представників якого є
 Садова рута
 Рута  — у багатьох українських говірках та споріднених мовах — широка назва трав або чагарничків.
 Червона рута
 Червона рута  — легенда
 Червона рута (пісня)
 Червона рута (фільм)
 Червона рута (ВІА)
 Червона рута (фестиваль)
 «Рута» - сімейство малих автобусів, що випускається Часовоярським ремонтним заводом
 РУТА  — програма перевірки правопису  
 Ruta TM  — бренд, під яким випускається паперова продукція санітарно-гігієнічного призначення виробника ПАТ «ВГП», а саме: серветки, туалетний папір, носовички, кухонні рушники.

Див. також
Офіційний сайт ТМ «„Ruta“» 

Рута — ім'я:

 Рута Лі (*1936) — канадська акторка і танцівниця.
 Рута Мейлутіте (*1997) — литовська плавчиня, олімпійська чемпіонка.

Рута — прізвище:

 Рута Анджей (*1972) — сучасний український художник.
 Рута Лідія Петрівна (*1935) — українська журналістка.
 Рута Оляна (*1977) — українська поетеса, перекладачка та художниця.

Рута — географічний об'єкт:

 Рута  — поселення в общині Ловренц-на-Похорю, Подравський регіон, Словенія.
 Рута — давній фільварок в давньому Новогрудському повіті ІІ Речі Посполитої.